Кубок виклику Азії 2019 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 12-й Кубок виклику Азії, що проводився під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 1 по 9 березня 2019 року в Куала-Лумпур.

Попередній раунд

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Плей-оф

Посилання 
 ІІХФ  

2019 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Березень 2019
2019 в азійському спорті